René de Voyer de Paulmy, marquis d'Argenson (1623-1700), ambassadeur de France ;
 Marc-René de Voyer de Paulmy, marquis d'Argenson (1652-1721), fils du précédent, lieutenant général de police, garde des Sceaux, ministre d’État français ;
 René Louis de Voyer de Paulmy,  d'Argenson (1694-1757), fils du précédent, et marié en 1718 avec Marie Madeleine Françoise Méliand (1704-1781), dont postérité ;
 Marc Pierre de Voyer de Paulmy, comte d'Argenson (1696-1764), autre fils de Marc-René d'Argenson (1652-1721), et marié en 1719 avec Anne Larcher (1706-1764), dont postérité.
 Antoine-René de Voyer de Paulmy, marquis d'Argenson (1722-1787), fils de René-Louis (1694-1757), diplomate et secrétaire d'État à la Guerre ;
 Marc-René de Voyer d'Argenson, marquis de Voyer (1722-1782), fils de Marc-Pierre (1696-1764) ;
Marc-René de Voyer de Paulmy, marquis d'Argenson (1771-1842), fils du précédent ; personnalité politique française.